Эрк:

 Эрк (ум. ок. 512) — епископ Слане, святой.
 Эрк мак Эхдах — король гэльского королевства Дал Риада.
 Эрк, Людвиг-Христиан (1807—1883) — один из основателей знаменитого церковного хора (Domchor) в Берлине, издатель сборников немецких народных и школьных песен.
 Эрк — социалистическая партия, действовавшая в Средней Азии (1919—1926).
 Эрк — политическая партия в Узбекистане.

Примечания